Rise of Legions ist ein deutsches Strategie-Computerspiel der Genres Multiplayer Online Battle Arena und Tower Defense aus dem Jahre 2019.

Spielprinzip 
Zwei gegnerische Teams verfügen über Ressourcen, um Kampfeinheiten und Gebäude in der Spielwelt zu platzieren, welche die Basis des jeweiligen Gegners angreifen und zerstören sollen. Durch die taktische Nutzung von spezialisierten Einheiten mit individuellen Vorteilen und Nachteilen sowie die Verwaltung vorhandener Ressourcen kann eine Überlegenheit und letztlich der Sieg erreicht werden. Ein Sieg wird mit der Ausschüttung von virtuellem Geld und anderen Gegenständen belohnt.

Handlung 
Um Einheiten und Gebäude benutzen zu können, muss jeder Spieler ein Deck aus Karten vorbereiten. Mit solch einem Deck begibt sich der Spieler in eine Runde, in der es gilt die Karten im richtigen Moment auszuspielen. Karten ermöglichen die Nutzung gewisser Einheitentypen. Die Nutzung von Karten ist von der Verfügbarkeit der Ressourcen „Mana“ und „Essence“ abhängig, die automatisch generiert werden. Ein verschwenderischer Umgang mit diesen Ressourcen schränkt die Handlungsfähigkeit des Spielers ein und bedeutet in der Regel eine Niederlage.

Mehrspieler und Spielmodi 
Rise of Legions ist hauptsächlich als Online-Multiplayer gedacht, jedoch gibt es auch einen Co-Op-Modus, in dem ein Team gegen die KI antritt. Im PvP-Bereich (zu Deutsch Spieler-gegen-Spieler) gibt es 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 als Optionen der Teamgröße.

Spielelemente 
Die Karriere eines Spielers besteht unter anderem aus dem Sammeln der virtuellen Währung „Credits“ sowie von „Crystals“, was der Premium-Währung entspricht, die durch Echtgeld gekauft werden kann. Durch den Abschluss täglicher und wöchentlicher Herausforderungen werden Boni ausgeschüttet, die auch zufällig Karten generieren.

Zudem können kosmetische Gegenstände erworben werden, um das Profilbild des Spielers oder das Aussehen der Einheiten zu ändern.

Spielwelt 
Zwei Inseln sind über Brücken verbunden, über welche sich die mobilen Einheiten bewegen. Auf jeder Insel steht jeweils die Basis eines Teams, die mit einem Wachturm versehen ist. Zudem steht vor jeder Basis ein weiterer Wachturm, welcher annähernde Feinde bekämpft. Mobile Einheiten können sich zu Land oder zu Luft bewegen, um ihr Ziel zu erreichen.

Entwicklung und Veröffentlichung 
Am 22. Februar 2019 wurde das Spiel im Rahmen des Steam Early Access verfügbar und erreichte im August 2019 die Top 5 der meist gespielten kostenlosen Neuveröffentlichungen.

Technik 
Das Spiel läuft auf einer eigens entwickelten Engine aus Basis von Delphi und DirectX 11.

Entwicklungsdetails 
Unter dem Projektnamen „Base Conflict“ wurde das Spiel vom Medienboard Berlin-Brandenburg in der zweiten Runde des Förderprogramms „Innovative Audiovisuelle Inhalte“ 2015 finanziell gefördert.

Das Entwicklerteam besteht aus einem Stammpersonal von drei Leuten und vier Freiberuflern:

 Martin Lange: Managing Director
 Tobias Tenbusch: Technical Director
 Sebastian Adomat: Art Director

 Florian Häckh: Concept Artist
 Julian Colbus: Music Composer
 Jennifer Jason: 3D Animator
 Michael Klier: Sound Designer

Rezeption 
Auf Steam erhielt das Spiel soweit mehr als 1400 Nutzerbewertungen, wovon 82 % positiv ausfallen (Stand 14. Juli 2020).

Das Online-Magazin Keen Gamer lobt Rise of Legions als generell gut gemachtes Spiel, bemängelt aber die mangelnde Spannung wegen der einseitigen Spielhandlung.

Weblinks 
 Offizielle Website des Spiels
 Offizielle Website der Entwickler

Einzelnachweise 

USK 0
Computerspiel 2019
Windows-Spiel
Fantasy-Computerspiel
Echtzeit-Strategiespiel
Tower-Defense-Spiel